Холлингдейл () — английская фамилия.

Известные носители 
  (1911—2000) — австралийский игрок в регбилиг, чемпион Нового Южного Уэльса в составе клуба «Истерн-Сабербс» (1940).
  (1906—1989) — британский крикетчик, игрок Чемпионата графств в составе команды Суссекса.